est une expression anglaise signifiant « la visite ». Elle peut faire référence à :

Musique 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , EP DE Ludus sorti le  ;

 , album de Loreena McKennitt sorti le  ;
 , album de Pat Martino sorti le .

Cinéma 

 , titre original de La Rancune, cinéma américain-germano-italo-français de Bernhard Wicki sorti en 1964 ;
 , film de  sorti en 2000 ;
 , film américain de M. Night Shyamalan sorti en 2015 ;
 , film nigérian d'Olufunke Fayoyin sorti en 2015.

Autres 

 , titre anglais de La Visite de la vieille dame (), pièce de théâtre de Friedrich Dürrenmatt produite en 1956 ;
 , recueil de poèmes de Ian Hamilton publiée en 1970 ;
 , comédie musicale de John Kander, Fred Ebb et Terrence McNally produite en 2001 ;
 , série télévisée britannique diffusée du  du  sur .

Voir aussi 

 
 VisIt